Bane může znamenat:

 Darth Bane – fiktivní postava z Hvězdných válek
 Bane – fiktivní postava z Harryho Pottera
 Bane (Nigérie) – město v Nigérii
 Bane (Libanon) – vesnice v Libanonu
 Bane (Burkina Faso) – departmenet v Burkině Faso